Amilly (Eure-et-Loir)
 Amilly (Loiret)

Desambiguações de topônimos